Ce terme peut désigner :
 Shining, l'enfant lumière (The Shining), un roman de Stephen King (1977),
 Shining (The Shining), un film de Stanley Kubrick, inspiré de ce roman (1980),
 Shining (The Shining), une mini-série de Mick Garris, sur un scénario officiel du romancier Stephen King (1997),
 Shining, un groupe de free-jazz et metal avant-gardiste norvégien,
 Shining, un groupe de black metal suédois,
 The Shining, un groupe de rock indépendant britannique, fondé en 2002,
 The Shining, un groupe hardcore néerlandais,
 Shining, un album EP du groupe de death metal Inearthed,
 Shining, un mini-album de la chanteuse Crystal Kay sorti en 2007,
 Shining, une série de jeux vidéo de Sega,
 The Shining, une partie de l'épisode Simpson Horror Show V des Simpson parodiant le film du même nom.

Voir aussi 
 
Homonymie de titre